Przebędowo bezeichnet folgende Orte in Polen:

 Przebędowo (Choczewo), Ort in der Woiwodschaft Pommern, Gmina Choczewo (Chottschow)
 Przebędowo Słupskie, ebenfalls in Pommern, Gmina Główczyce (Glowitz)
 Przebędowo (Großpolen), Ort in der Woiwodschaft Großpolen nahe Poznań (Posen)
 Przebędowo (Ermland-Masuren), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Sender Przebędowo (in Przebędowo nahe Posen)
 Przebędówko, Ort in Pommern, Gmina Choczewo